Spring City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Spring City (Pennsylvania)
Spring City (Tennessee)
Spring City (Utah)